Hans Naumann ist der Name folgender Personen:

* Hans Naumann (Mediävist) (1886–1951), deutscher Mediävist und Volkskundler
 Hans Naumann (Soziologe) (1908–1977), deutscher Soziologe
 Hans-Günter Naumann (1935–2010), deutscher Politiker (SPD)
 Hans-Heinz Naumann (1919–2001), deutscher Arzt für Hals-, Nasen- und Ohrenerkrankungen und Hochschullehrer
 Hans J. Naumann (* 1935), deutschamerikanischer Unternehmer
 Hans-Jürgen Naumann (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Hans-Peter Naumann (1939–2020), deutscher Philologe und Mediävist

Siehe auch:
 Hans Neumann